Personen
 Beat Rieder (1963), Zwitsers advocaat, notaris en politicus
 Floor Rieder (1985-), Nederlandse illustrator
 Hedwig Rieder (1920-), Zwitserse schermster en olympisch deelneemster
 Nadine Rieder (1989-), Duitse mountainbikester
Plaatsen
 Rieder (Duitsland)

Achternaam